Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 66001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 lipca 1998 do 11 grudnia 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

66001-66100

66101-66200

66201-66300

66301-66400

66401-66500

66501-66600

66601-66700

66701-66800

66801-66900

66901-67000

Przypisy 

Lista planetoid 066001-067000